Појам Лангли може да се односи на:
Лангли (Енглеска), град у Уједињеном Краљевству у земљи Енглеској
Лангли (Британска Колумбија), град у Канади у покрајини Британска Колумбија
Лангли (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
Лангли (Вирџинија)